Electronic Stability Program (ESC menetstabilizáló)
 Extraszenzoriális percepció
 ESP Guitars
 European Skeptics Podcast (tudományos szkeptikus társ.)